Tylomyces är ett släkte av svampar. Tylomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tylomyces